Conche ima više značenja:
 Conche, Padova
 Conche, Treviso
 Conche, Vicenza